Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Grönefeld avrebbe dovuto fare coppia con Raquel Kops-Jones, ma le due si sono ritirate a causa di un infortunio di quest'ultima. Peschke ha invece fatto coppia con Nicole Melichar.

In finale Melichar e Peschke hanno sconfitto Mihaela Buzărnescu e Lidziya Marozava con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Andrea Sestini Hlaváčková /  Renata Voráčová (semifinale)
  Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld (ritirate)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (campionesse)

 Shūko Aoyama /  Miyu Katō (primo turno)
 Veronika Kudermetova /  Olga Savchuk (primo turno)

Wildcard

 Viktória Kužmová /  Elena-Gabriela Ruse (secondo turno)

 Barbora Štefková /  Barbora Strýcová (semifinale, ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

J&T Banka Prague Open 2018